

Toponyme 

 Besançon, ville française du département du Doubs et de la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Besançon-les-Bains, période durant laquelle cette ville était économiquement et touristiquement tournée vers les activités thermales.
 Arrondissement et cantons de Besançon, divisions administratives liées à la même ville.
 Citadelle de Besançon, place forte surplombant la ville de Besançon.

Hydronyme 
 Le Besançon est une rivière française des trois départements Ain, Jura et Saône-et-Loire des trois régions Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes et un affluent droit du Solnan, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône par la Saône, et la Seille.

Patronyme 

 Alain Besançon (né en 1932), historien français ;
 Georges Besançon (1866-1934), pilote d'aérostat, pionnier de l'aviation et de l'aérologie ;
 Israël Isaac Besançon, peintre et rabbin français ;
 Jean Baptiste Louis Besançon (1773-1824) maire de La Branche-du-Pont-de-Saint-Maur ; 
 Julien Besançon (1932-2017), journaliste de radio et de télévision français ;
 Nathalie Besançon actrice française ;
 Samuel Besançon (1899-1969) pasteur protestant français à Royan et résistant.

Prénom 
 Besançon Hugues (1487-1532), homme politique genevois, artisan de l'indépendance de Genève vis-à-vis de la Savoie

Pseudonyme 

 Claude de Besançon (Saint Claude, v. 607-699), évêque de Besançon.
 Donat de Besançon (Saint Donat), évêque de Besançon au .
 Ferjeux de Besançon, évangélisateur de la Franche-Comté et saint martyr.
 Ferréol de Besançon, évangélisateur de la Franche-Comté et saint martyr.

Voir aussi 
 
Homonymie d'hydronyme
Patronyme français
Prénom